Tribunal prévôtal : 
 Le tribunal prévôtal en France.
 Le tribunal prévôtal au Niger.